Creedence bezeichnet:

 Creedence Clearwater Revival, eine US-amerikanische Rockband
 (19398) Creedence, ein Asteroid des Hauptgürtels